Sciences dures est une expression populaire désignant dans un même ensemble les sciences de la nature et les sciences formelles. Elle est cependant sensiblement plus problématique que cette dernière expression, en particulier du fait de son caractère normatif. Elle peut être perçue comme implicitement dévalorisante :
 à l'endroit des sciences humaines et des sciences sociales (parfois appelées « sciences molles » ou, moins connoté négativement, « sciences douces ») ;
 à l'encontre des sciences exactes, qu'elle fait paraître comme inhumaines et rigides.
On trouve également le terme moins familier de Science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM, ou STEM en anglais)

Histoire de l'expression 
Selon Philippe Cibois, secrétaire général de l’Association Française de Sociologie : 

Selon Thierry Rogel, professeur agrégé de sciences économiques et sociales : 

Selon Léna Soler, .

Dans le  de juin- de la revue Critique, intitulé Sciences dures ?, Françoise Balibar et Elie During, écrivent : 

Toujours selon Léna Soler, l'expression « sciences dures » aurait donc une portée normative, par opposition aux « sciences molles ».

Selon Balibar et During, cette expression ferait apparaître les « sciences dures » comme autant de dogmes rigides : , écrivent-ils.

Notes et références

Articles connexes 
 Science positive

Science et société
Sciences exactes

es:Ciencias duras y blandas